Партитура:

 Партитура (у музиці) — система роздільного запису на кількох нотоносцях, розташованих колонкою і поділених спільними тактовими рисками, всіх голосів багатоголосного твору для виконання ансамблем, оркестром або хором.
 Партитура (у спектаклі) — в системі Станіславського — сукупність ліній поведінки дійових осіб вистави.